Sperrle är ett efternamn och kan avse följande personer:

 Hugo Sperrle (1885–1953) – tysk militär
 Daniel Sperrle (* 1982) – svensk hockeyspelare

Tyska efternamn